Winsor ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Albrecht Winzer (auch: Frederick Albert Winsor; * 1762 oder 1763, † 1830), deutscher Pionier der Gasbeleuchtung
 Justin Winsor (1831–1897), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler, Ethnologe, Historiker sowie Bibliothekar der Harvard University Library
 Kathleen Winsor (1919–2003), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Winzor
 Windsor